Beirute pode referir-se a:

 Beirute - capital do Líbano
 Beirute (sanduíche) - tipo de sanduíche
 Beirute (pão) - tipo de pão

Ver também
Beirut, banda dos Estados Unidos

Desambiguação